Кюель () — топоним в России якутского происхождения.

 Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°36’с. ш. 125°20’в. д..
 Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°07’с. ш. 125°54’в. д..
 Кюель — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°59’с. ш. 138°36’в. д..
 Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°44’с. ш. 142°18’в. д..
 Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°39’с. ш. 116°29’в. д..
 Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°27’с. ш. 128°51’в. д..

Примечания